

Toponyme 

 Pampelonne : commune française située dans le département du Tarn et la région Midi-Pyrénées.
 Pampelonne : plage française située à Ramatuelle, limitrophe de Saint-Tropez, dans le département du Var et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Voir aussi 

 Pampelune : ville espagnole.

Homonymie de toponyme